Oude Riet (Westerkwartier), een oude zeearm in het Westerkwartier, waarvan de loop nog zichtbaar is in verschillende waterstromen
de ander naam van de Balmahuisterrijte (ook vm. waterschap), een van de onderdelen van de Oude Riet 
de Oude Riet (Westernieland)
het v.m. waterschap Oude Riet (Marum)
Verzorgingsplaats Oude Riet
Oude Riet (Friesland) (Aldryd), water in de provincie Friesland